Kaapo Kähkönen (né le  à Helsinki en Finlande) est un gardien de but professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière de joueur 
Kähkönen est formé au Espoon Jääklubi, il joue cependant ses saisons juniors avec les sélections jeunesses du Idrottsföreningen Kamraterna Grankulla puis des Espoo Blues. Durant la saison 2013-2014, il fait partie de l'effectif des Espoo Blues, mais ne dispute aucun match, passant la saison principalement avec la sélection junior. La saison suivante, il est prêté au TuTo Turku en Mestis, où il fait ses débuts professionnels. La saison suivante, malgré un match avec le TuTo, il joue la majorité de la saison avec les Espoo Blues où il fait ses débuts en Liiga le  contre le Tappara Tampere. Il n'y reste cependant qu'un an puisqu'il rejoint le Lukko Rauma pour la saison 2016-2017.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2012-2013 || Espoo Blues U20 || Jr. A SM-Liiga || 28 ||  ||  ||  ||  || 68 || 2,43 || 91,7 || 4 || 0 || 12 ||  ||  || 628 || 28 || 2,68 || 90,1 || 2 || 
|-
| 2013-2014 || Espoo Blues U20 || Jr. A SM-Liiga || 38 ||  ||  ||  ||  || 91 || 2,39 || 91,2 ||  || 2 || 10 ||  ||  || 599 || 21 || 2,1 ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || TuTo Turku || Mestis || 47 ||  ||  ||  ||  || 92 || 2,11 || 92,5 ||  ||  || 13 || - || - || - || - || 1,95 || 93,4 ||  || 
|-
| 2015-2016 || Espoo Blues || Liiga || 27 || 6 || 15 || 5 ||  || 71 || 2,69 || 90,8 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || TuTo Turku || Mestis || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 0 || 0 || 100 || 1 || 0 || 6 || - || - || 356 || 18 || 3,03 || 88,5 ||  || 0
|-
| 2016-2017 || Lukko Rauma || Liiga || 34 || 12 || 12 || 10 ||  || 87 || 2,58 || 92,1 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga || 56 || 20 || 23 || 12 ||  || 120 || 2,20 || 92,2 || 6 || 0 || 2 || 0 || 2 || 126 ||  || 2,38 || 92,1 ||  || 0
|-
| 2018-2019 || Wild de l'Iowa || LAH || 39 || 17 || 22 || 4 ||  || 110 || 2,78 || 90,8 || 6 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wild de l'Iowa || LAH || 34 || 25 || 6 || 5 ||  || 71 || 2,97 || 92,7 || 7 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Wild du Minnesota || LNH || 5 || 3 || 1 || 1 ||  || 15 || 2,96 || 91,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Wild du Minnesota || LNH || 24 || 16 || 8 || 0 ||  || 68 || 2,88 || 90,2 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wild du Minnesota || LNH ||  || 

| 30 || 19 || 10 || 1 ||  || 88 || 2,98 || 90,1 || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

|2014|| Finlande -18 ans||Championnat du monde -18 ans||5||266||15||3,38||88,5||0||0||
|-
|2016|| Finlande -20 ans||Championnat du monde -20 ans||4||214||9||2,52||90,9|| ||4|| Médaille d'or
|-
|2016||Espoo Blues||Ligue des champions||4||239|| ||2,76||91,8||1||0||Quart de finale
|-
|2017||Lukko Rauma||Ligue des champions||2||98|| ||3,67||88,5|| ||0||

Références 

Naissance en août 1996
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage du Barys Astana
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du TuTo Turku
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien